Потешкин — русская фамилия. Известные носители:

 Потешкин, Иван Сергеевич (1918—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Потешкин, Максим Алексеевич (род. 1965) — советский и российский хоккеист с мячом, трёхкратный чемпион мира.